Натуральне число 506
 506 рік до нашої ери
 506 рік нашої ери